Buxton hace referencia a:

 Buxton, Derbyshire, Inglaterra
 Buxton (Australia)
 Buxton (Norfolk), Inglaterra

Estados Unidos 
 Buxton (Carolina del Norte)
 Buxton (Maine)
 Buxton (Dakota del Norte)